Aldan, folyó Oroszországban, Jakutföldön
 Aldan, város Oroszországban, Jakutföldön.